Världsmästerskapen i alpin skidsport 2013 avgjordes 4–17 februari 2013 i Schladming i Österrike efter beslut av världsskidsportförbundet FIS på ett möte i Kapstaden i Sydafrika den 29 maj 2008.

I Sverige stod Sveriges Television och Eurosport 1 för sändningarna.

Sökande orter
Sankt Moritz, Schweiz
Schladming, Österrike
Vail/Beaver Creek, USA
Cortina d'Ampezzo, Italien

Övriga
Crans-Montana, Schweiz (drog sig ur)

Medaljöversikt

Damer

Herrar

Lag

Medaljligan

Resultat

Damer

Störtlopp
41 tävlande deltog i störtloppet.

Super-G
59 tävlade deltog i super-G-loppet.

Storslalom
139 tävlande deltog i storslalomloppet.

Slalom
139 tävlande deltog i slalomtävlingen.

Superkombination
47 tävlande deltog i superkombinationen.

Herrar

Störtlopp
58 tävlande deltog i störtloppet.

Super-G
82 tävlande deltog i super-G-loppet.

Storslalom
181 tävlande deltog i storslalomloppet.

Slalom
189 tävlande deltog i slalomloppet.

Superkombination
53 tävlande deltog i superkombinationen.

Lag
87 tävlande deltog i lagtävlingen.

Lagtävling

Referenser

Fotnoter

Externa länkar 
 Officiell hemsida

Alpin skidsport i Österrike
Alpina skidsportsäsongen 2012/2013
Internationella sportevenemang i Österrike
2013
2013 i Österrike
Schladming